Pfizer steht für:

 Pfizer, einen US-amerikanischen Pharmakonzern

Pfizer ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Pfizer (1843–1920), deutscher Jurist, Landgerichts- und Staatsgerichtshofpräsident
 Gustav Pfizer (1807–1890), deutscher Autor, Übersetzer und Redakteur
 Karl Pfizer (auch Charles Pfizer; 1824–1906), deutscher Chemiker
 Paul Pfizer (1801–1867), deutscher Politiker, Journalist, Jurist und Philosoph
 Theodor Pfizer (1904–1992), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Ulm

Siehe auch:
 Pfitzer